Marcão ist der Künstlername folgender Personen:

 Marcos Fernando Nangi (* 1969), brasilianischer Fußballspieler
 Marco Aurélio de Oliveira (* 1972), brasilianischer Fußballspieler
 Marcos Aparecido Alves (* 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Marcão (Fußballspieler, 1973) (Marcos Antônio Aparecido Cipriano; * 1973), brasilianischer Fußballspieler
 Marcão (Fußballspieler, 1975) (Marcos Alberto Skavinski; * 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Marcão (Fußballspieler, 1994) (Marcos Vinicius Amaral Alves; * 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Marcão (Fußballspieler, 1996) (Marcos do Nascimento Teixeira; * 1996), brasilianischer Fußballspieler